Jazz Optimisten bezeichnet:
 die Jazzband Jazz Optimisten Berlin
 die Jazzband Jazzoptimisten Sonneberg